El término magneto puede referirse a:

 Magneto, sistema electromecánico utilizado para la ignición de los motores de explosión que utilizan bujías;
 Magneto, personaje ficticio de Marvel Comics, enemigo de los X-Men;
 Magneto, grupo musical de México.
 Magnetto, Héctor (1944–), director ejecutivo del Grupo Clarín (Buenos Aires).
 Magneto programa de televisión ecuatoriana 

De manera incorrecta, el término magneto se suele utilizar para referirse a:
 imán, material u objeto capaz de producir un campo magnético. Un o una magneto (el término se puede utilizar tanto en masculino como en femenino) es un generador eléctrico de alta tensión, utilizado en los motores de explosión.